C16orf78 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 16-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 265 амінокислот, а молекулярна маса — 30 819.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки